Slovo Mohn může znamenat:

 Mohn, Muhu (ostrov) – estonský ostrov v Baltském moři

příjmení
 Andreas Mohn (* 1968), německý autor populárně naučné literatury
 Brigitte Mohn (* 1964), zastupující předsedkyně správní rady nadace Bertelsmann-Stiftung
 Christian Mohn (1926–2019), norský skyžích a lyžařský funkcionář
 Christoph Mohn (* 1965), německý manažer
 Ellef Mohn (1894–1974), norský fotbalista
 Gottlob Samuel Mohn (1789–1825), malíř porcelánu a skla
 Heinrich Mohn (nakladatel) (1885–1955), německý nakladatel
 Heinrich Mohn (inženýr) (1904–2003), německý inženýr, vynálezce a filantrop 
 Henrik Mohn (1835–1916), norský meteorolog
 Hermann Mohn (1896–1958), švábský básník a vlastivědec
 Johannes Mohn (1856–1930), německý nakladatel
 Josef Mohn (1866–1931), německý klempířský mistr a vynálezce
 Liz Mohn roz. Beckmann (* 1941), předsedkyně správní rady nadace Bertelsmann-Stiftung
 Lothar Mohn (* 1954), německý hudebník
 Reinhard Mohn (1921–2009), německý nakladatel, zakladatel nadace Bertelsmann-Stiftung
 Sabrina Corvini-Mohn (* 1984), švýcarská politička (CVP)